Peura kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peura (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Peura (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Peura (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 

Robotskapade Finlandförgreningar